

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24, w tym 1 podstawowa
 Dworskie – część wsi Kobylec w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Dworskie – część wsi Olchawa w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz
 Dworskie – kolonia w woj.  małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Dworskie – część wsi Jasienica w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Dworskie – część wsi Cieniawa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Dworskie – część wsi Kamionka Wielka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Dworskie – część wsi Olszana w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie
 Dworskie – część wsi Poręba Dzierżna w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Dworskie – część wsi Sulbiny w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Dworskie – część wsi Potworów w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów
 Dworskie – część wsi Smogorzów w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Dworskie – część wsi Łazówek w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń
 Dworskie – część wsi Iwierzyce w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Dworskie – część wsi Dylągówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Hyżne
 Dworskie – część wsi Dobiesławice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Dworskie – część wsi Korczyn w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Dworskie – część wsi Promnik w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Dworskie – część wsi Błaszków w woj. świętokrzyskim, w pow. konecki, w gminie Stąporków
 Dworskie – część wsi Przybysławice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Dworskie – część wsi Bilcza w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów
 Dworskie – część kolonii Kolonia Piekary w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów
 Dworskie – część wsi Daromin w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce
 Dworskie – część wsi Przezwody w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce
 Dworskie – część wsi Grabków w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów